HC Mailand ist der Name folgender Eishockeyvereine in Mailand:

 HC Milano, 1924–1956
 HC Milano Inter, 1950–1956, siehe HC Milano
 HC Milano Saima, 1985–1995
 HC Milano 24, 1995–1997
 HC Milano Vipers, 1998–2008
 HC Devils Milano, 1989–1999